Butaganzwa – comune del Burundi nella provincia di Kayanza
Butaganzwa – comune del Burundi nella provincia di Ruyigi